Andrzej Zebrzydowski (1496–1560) –  biskup krakowski, włocławski, chełmski i kamieniecki
 Andrzej Zebrzydowski (zm. 1588) – podczaszy koronny, starosta piotrkowski i sieradzki
 Andrzej Zebrzydowski z Więcborka – kasztelan śremski
 Andrzej Marcin Zebrzydowski – rotmistrz królewski, starosta rogoziński